Immanuel Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Immanuel Episcopal Church (Mississippi), ID-Nr. 05000740
 Immanuel Episcopal Church (Virginia), ID-Nr. 96000577